Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach
 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (obecnie Akademia Morska w Szczecinie)
 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni (obecnie Akademia Morska w Gdyni)
 Warner Strategic Marketing – wytwórnia płytowa należąca do Warner Music Group